Signed, Sealed, Delivered peut faire référence à :

Musique 
 Signed, Sealed, and Delivered, une chanson de  datant de 1948, reprise plus tard par James Brown,
Signed, Sealed & Delivered, un album de Stevie Wonder (1970),
 Signed, Sealed, Delivered I'm Yours, une chanson de Stevie Wonder parue sur cet album,
 Signed Sealed Delivered, un album de Craig David sorti en 2010.

Télévision 
Signed, Sealed, Delivered, une série américaine diffusée sur Hallmark Channel en 2014.

Homonymie